Jindřichovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jindřichovice pod Smrkem, ort, Liberec, 
 Jindřichovice (ort i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar